Jakobshagen bezeichnet die Orte:
 Dobrzany, deutsch Jakobshagen, eine Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Jakobshagen (Boitzenburger Land), einen Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land

Sowie die Person:
 Claudia Jakobshagen (* 1960), deutsche Schauspielerin und Sprecherin

Siehe auch:
 Jacobshagen